The Unraveling – album dei Rise Against
The Unraveling – album della band Dir En Grey
The Unraveling – album dei Drive-By Truckers